El Codiciado Fry o Frydisíaco (en España) es el episodio 71 (décimo séptimo de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Los trabajadores de Planet Express están haciendo senderismo y un ruido en el bosque hace pensar a Fry que pueda ser un bigfoot. Después, en el centro de información ambiental de la reserva nacional de bigfoots, un documental les explica la vida de los bigfoots, suponiendo claro, que estos existan. Más tarde acampan en un claro para pasar la noche. A medianoche Fry oye voces de Bender, que simula ser un bigfoot, y sale fuera de la tienda a buscarlo. Pero caminado por el bosque le ocurre algo terrible.
Los extraterrestres le quitaron su nariz (cuerno inferior). Fry, Bender y Leela salen a buscarlo y se encuentran con un vendedor de cuernos inferiores y les muestra la cinta de quién lo compró, quien resulta ser el rey de Omicrón Persei 8.

Curiosidades
 Su título original, 'Spanish Fry', es un juego de palabras de 'Spanish fly', nombre dado en inglés a la cantárida. Este insecto es considerado como un afrodisíaco. 
 Leela canta una canción de amor por el final de este capítulo llamada "I Will Always Love You", canción de los años 90. 
 Este episodio no tiene la música en el intro, solamente los efectos de sonido, y la voz de Bender hablando.

Episodios de Futurama